Skagerrak steht für:
 Skagerrak, ein Teil der Nordsee
 Skagerrak (Film), dänischer Film aus dem Jahr 2003 von Søren Kragh-Jacobsen 
 Skagerrak (Schiff, 1928), deutscher Tanker
 Skagerrak (Schiff, 1939), norwegisches Fährschiff und Minenschiff der deutsches Kriegsmarine
 Skagerak (Schiff, 2018), Forschungsschiff der Universität Göteborg
 Skagerrakschlacht, die größte Seeschlacht des Ersten Weltkrieges

Siehe auch:
 Skagerrak-Arena, das Fußballstadion des norwegischen Fußballvereins Odd Grenland aus Skien
 Skagerrak-Typ, ein Typ der Nordatlantiktiefs
 Skagerrak-Brücke